Серсје може да се односи на:

 Серсје (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Серсје (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона